Krajna – polska kraina historyczna
 Krajna – opuszczona wieś w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza, na terenie Pogórza Przemyskiego
 Lotnisko Krajna

Miejscowości na Słowacji:
 Krajná Bystrá
 Krajná Poľana
 Krajná Porúbka

Inne:
 Krajna –  wieś w Bułgarii
 Krajna –  wieś w Chorwacji
 Krajna –  wieś w Słowenii

Zobacz też:
 Kraina – region w Słowenii
 Krajina – region w Chorwacji